

Населені пункти та їхні частини
 Лесиця — село в гміні М'єндзилесе Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лесиця — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лесиця — частина села Здзехув у гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства

Примітки